Łazy Duże – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Rozprza
 Łazy Duże – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Tykocin